Ludovico Cardi ou Cigoli
Ludovico Manin — último doge de Veneza
Ludovico Mazzolino — pintor renascentista
Ludovico Scarfiotti — piloto de Fórmula 1
Ludovico Sforza ou Ludovico, o Mouro

Desambiguações de antropônimos